SZB steht für:
 Flughafen Kuala Lumpur-Sultan Abdul Aziz Shah (IATA-Code)
 Samoa Air (2012) (ICAO-Code)
 Signalisierter Zugleitbetrieb, siehe Zugleitbetrieb#SZB
 Solothurn-Zollikofen-Bern-Bahn, eine ehemalige Bahngesellschaft in der Schweiz
 Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen
 Spitalzentrum Biel

SZB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Erzgebirgskreis (für Schwarzenberg/Erzgeb.)

Abkürzung